Уреке () — румынская и молдавская фамилия. Известные носители:

 Уреке, Григоре (1590—1647) — молдавский боярин, историк и летописец.
 Уреке, Евгений Васильевич (1917—2005) — советский оперный певец (бас), актёр театра и кино, режиссёр, сценограф. Народный артист СССР (1967).